Quetzalcóatl nombre nahuatl que significa «Serpiente emplumada» y puede referirse a:

 La deidad mesoamericana Quetzalcóatl.
 Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl  sacerdote-rey de la mítica Tollan que se cree vivió hacia el siglo X.
 Templo de Quetzalcoátl nombre con el que se conoce a la Pirámide de la Serpiente Emplumada, edificio principal del complejo arqueológico de Teotihuacán.
 Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl también conocido como Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo en el estado mexicano de Tamaulipas.
 (1915) Quetzálcoatl, un asteroide del sistema solar.
 Quetzalcoatlus pterosaurio del cretácico superior